Bangbros peut désigner :
 Bang Bros, société nord-américaine de films pornographiques
 Bangbros, groupe de handsup allemand